Захар Беркут — історична повість Івана Франка та однойменний персонаж.

Кіноадаптації 
 Захар Беркут — фільм німецького режисера Йозефа Рона 1929 року. Знятий в одеському відділенні ВУФКУ.
 Захар Беркут — фільм українського режисера Леоніда Осики 1972 року. Знятий на Кіностудії ім. Олександра Довженка.
 Захар Беркут — фільм українського режисера Ахтема Сеітаблаєва 2019 року. Знятий кінокомпанією «Кінороб».

Інше 
 Захар Беркут — гірськолижний комплекс у с. Волосянка.
 Захар Беркут. Легенда — український комікс 2019 року коміксиста Олександра Корешкова.